II Puchar Miast Targowych 1958/1960
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Linki zewnętrzne 
 PMT 1958/60 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1958/60 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej